Der Türkische Bund oder kurz Türkenbund ist ein Zierknoten.

Aus Lederriemen oder bunten Bändseln geflochten, wird er als Armreif getragen. Bei manchen Pfadfindern dient er als Halstuchknoten. Er wird auch im Platting und im Macramé eingesetzt.
Er wird zur Markierung der Mittelstellung eines Schiffsruders („Steuerrad“), zur Verzierung der Pinne und Säulen im Schiffsalon verwendet. Bei Buddelschiffen wird manchmal der Flaschenhals künstlerisch verschlossen.

Arten des Türkischen Bundes 

Es gibt drei charakteristische Arten des Türkischen Bundes. Sie sehen sich zwar sehr ähnlich, sind aber im Aufbau unterschiedlich.

Der gewöhnliche Türkische Bund (auch Laufender Türkischer Bund) 
Er wird nur mit einem einzelnen Strang gebunden. Die Größe eines Knotens wird durch die Zahl der Buchten, Führungen und Lagen bestimmt.

Buchten, Führungen und Lagen 
Buchten werden die Ausbuchtungen genannt, die von der Schnur gebildet werden, wenn sie die Richtung an den Rändern wechselt. Die Anzahl der Buchten bestimmt die Länge des Knotens rund um die Röhre, also den Umfang. Ein einzelner Umlauf einer Schnur um einen röhrenförmigen Körper wird als Führung bezeichnet. Die Zahl der Führungen bestimmt die Breite des Türkischen Bundes entlang der Röhre. Wird der Schnur nachgefolgt, beziehungsweise verdoppelt, so spricht man von einem Zwei-Lagen-Knoten.

Ein Knoten kann nur dann gebunden werden, wenn die beiden Zahlen der Buchten und Führungen teilerfremd sind. Beispielsweise kann ein Türkischer Bund mit 3 Führungen und 3 Buchten ebenso wenig gebunden werden wie mit 3 Führungen und 6 Buchten.

Herstellung eines Türkischen Bundes mit einem Strang

Beispiele von Türkischen Bünden mit einem Strang

Der Stehende Türkische Bund 
Dieser wird mit einer beliebigen Anzahl von Strängen gebunden, die an einer bestimmten Stelle, gleichwinklig zueinander, durch eine drei- oder vierkardeelige Leine oder Trosse gesteckt werden, so dass sie nicht verrutschen können. Er hat die Funktion eines mehrsträngigen Stopper- oder Fußpferdknotens.

Der Katning 

Er wird mit einer beliebigen geraden Anzahl von Strängen gebunden. Katning ist eine seemännische Bezeichnung für bestimmte Flechtmethoden zum Verkleiden von Gegenständen aller Art wie, Werkzeugen, Fendern, Flaschen usw. Der Unterschied zum Takling ist, dass mit einem Takling ein Seil vor dem Aufdröseln seiner Kardeele und Litzen geschützt wird.

Abwandlungen

Siehe auch 
 Endlosknoten
 Knotenkunde
 Liste der Knoten

Weblinks 
 http://www.schlauesbuch.de/wiki/Türkischer_Knoten
 Anleitung für den Türkenbund
 Knottool.com Englische Seite mit vielen Türkenbundversionen (Übersicht)
 Gridmaker Englisches Berechnungsprogramm für Türkenbunde.

Einzelnachweise 

Zierknoten
Bund (Knoten)